Balodis peut faire référence à :

Personnalités 

 Jānis Balodis (1881-1965), militaire et homme politique,
 Jānis Balodis (1938- ), astronome,
 Kārlis Balodis (1864-1931), économiste, statisticien et démographe,
  (1933-2020), sportif australien.

Lieu 

 (4391) Balodis, un astéroïde nommé en l'honneur de l'astronome Jānis Balodis.

Patronyme letton